Elliot kan syfta på:

 Elliot – ett efternamn och personer med namnet
 Elliot (auktor) – ett auktornamn

Se även
 Elliott